Cruz de Machacamarca (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Cruz de Machacamarca (plaats), een plaats in deze gemeente